Гущи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гущи — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.

Россия 
 Гущи — село в Лакском районе Дагестана.
 Гущи — деревня в Великолукском районе Псковской области.